Женская юниорская сборная Испании по футболу — испанская футбольная сборная, выступающая на чемпионатах Европы и мира среди женских команд. Собирается под руководством Королевской Испанской футбольной федерации.

Участие в Чемпионатах Европы (ЧЕ)

Участие в Чемпионатах Мира (ЧМ)

Ссылки 

Испания
Сборная Испании по футболу
Женский футбол в Испании